

Результаты выступлений

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! rowspan=6|Vodafone  McLaren  Mercedes
! McLaren  MP4-22
! Mercedes  FO108T 2,4 V8
! 

!|||||||||

|-
! 
! McLaren  MP4-23
! Mercedes  FO108V 2,4 V8
! 

!|||||||

|-
! 
! McLaren  MP4-24
! Mercedes  FO108W 2,4 V8
! 

!|||||||||

|-
! 
! McLaren  MP4-25
! Mercedes  FO108X 2,4 V8
! 

!|||||

|-
! 
! McLaren  MP4-26
! Mercedes  FO108Y 2,4 V8
! 

!|||||

|-
! 
! McLaren  MP4-27
! Mercedes  FO108Z 2,4 V8
! 

!|||

|-
! 
! rowspan=6|Mercedes AMG  Petronas F1 Team
! Mercedes  F1 W04
! Mercedes  FO108F 2,4 V8
! 

!|||||

|-
! 
! Mercedes  F1 W05 Hybrid
! Mercedes  PU106A Hybrid 1,6 V6Т
! 

!|||||

|-
! 
! Mercedes  F1 W06 Hybrid
! Mercedes  PU106B Hybrid 1,6 V6Т
! 

!|||||

|-
!
! Mercedes  F1 W07 Hybrid
! Mercedes PU106C Hybrid 1,6 V6T
! 

!|

|-
!
! Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+
! Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|||

|-
!
! Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+
! Mercedes M09 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|

|-
!
! rowspan=3 | Mercedes AMG Petronas Motorsport
! Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+
! Merсedes M10 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|

|-
!
! Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance
! Mercedes M11 EQ Performance 1,6 V6T
! 

!|||||||||

|-
! 
! Mercedes-AMG F1 W12 E Performance
! Mercedes M12 E Performance 1,6 V6T
! 

|}

Карьера в Формуле-1

Выступления в Формуле-1

Поул-позиции

Победы в гонках

Быстрые круги

Подиумы

Поул-позиции по странам

Поул-позиции по трассам 

 На Гран-при Венгрии 2007 года квалифицировался вторым, но после штрафа Фернандо Алонсо он оказался первым.

 На Гран-при Испании 2012 года завоевал поул-позицию, но позже его дисквалифицировали за недостаточное количество топлива в баках.

Победы на Гран-при по странам

Победы на Гран-при по трассам 

 На Гран-при Бельгии 2008 года первым пересёк линию финиша, однако затем к его времени добавили 25 секунд, и после этого он переместился на третье место.

Быстрые круги по странам

Быстрые круги по трассам

Подиумы на Гран-при по странам 

Жирным выделены года, в которые были одержаны победы.

Подиумы на Гран-при по трассам 

Жирным выделены года, в которые были одержаны победы.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Результаты выступлений Льюиса Хэмилтона на WildSoft.ru

Пилоты